San Đorđo ima više značenja:
 San Đorđo (Alesandrija)
 San Đorđo (Askoli Pičeno)
 San Đorđo (Asti)
 San Đorđo (Benevento)
 San Đorđo (Bolcano)
 San Đorđo (Breša)
 San Đorđo (Kazerta)
 San Đorđo (Komo)
 San Đorđo (Kuneo)
 San Đorđo (Ena)
 San Đorđo (Firenca)
 San Đorđo (La Specija)
 San Đorđo (Mesina)
 San Đorđo (Monca i Brijanca)
 San Đorđo (Peruđa)
 San Đorđo (Pjačenca)
 San Đorđo (Potenca)
 San Đorđo (Ređo Emilija)
 San Đorđo (Rijeti)
 San Đorđo (Rovigo)
 San Đorđo (Savona)
 San Đorđo (Sijena)
 San Đorđo (Teramo)
 San Đorđo (Terni)
 San Đorđo (Torino)
 San Đorđo (Trento)
 San Đorđo (Trevizo)
 San Đorđo (Verčeli)
 San Đorđo (Verona)
 San Đorđo (Vičenca)